Egypt (Arkansas)
Egypt (Buckinghamshire) - gehucht in Engeland
Egypt (West Virginia) - buurtschap in Jefferson County in de Amerikaanse staat West Virginia
Egypt (televisieserie) - Dramaserie van de BBC
Egypt (computerspel) -  Computerspel voor de Famicom
Illinois (staat) - Egypt is een regionale bijnaam voor het zuiden van de Amerikaanse staat Illinois

Zie ook
Egypte (doorverwijspagina)